RKU är en förkortning som kan betyda:

Revolutionär Kommunistisk Ungdom
Revolusjonær Kommunistisk Ungdom i Norge
Riksförbundet Kyrkans Ungdom, se Kyrkans Ungdom (Sverige)

Se även
 Röda Korsets ungdomsförbund (RKUF)